Талбот има више значења:
 Вилијам Хенри Фокс Талбот
 Округ Талбот (Џорџија)
 Округ Талбот (Мериленд)